Джеймс Генри Тавернье (; ) — английский футболист, правый защитник футбольного клуба «Рейнджерс», капитан клуба.

Воспитанник футбольного клуба «Лидс Юнайтед». Начал свою профессиональную карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», где пробыл большую часть времени в арендах. В 2014 году подписал контракт с «Уиган Атлетик», где по его собственному заявлению боролся за попадание в основной состав, но провел вторую половину сезона на правах аренды в «Бристоль Сити», там он выиграл 3 дивизион Англии.

В 2015 году Тавернье подписал контракт с «Рейнджерс». В начале сезона 2018/19 был назначен капитаном клуба.

Карьера

«Лидс Юнайтед» 
Тавернье присоединился к системе «Лидс Юнайтед» в возрасте девяти лет, перед этим он выступал за местный клуб «Фарсли Селтик» . Провел шесть сезонов в Лидсе, играя сезон в воротах, прежде чем перейти на роль центрального полузащитника.

«Ньюкасл Юнайтед» 
Тавернье перешел в «Ньюкасл Юнайтед» в 2008 году. 22 сентября 2009 года он дебютировал в составе первой команды, проиграв Питерборо Юнайтед со счетом 2:0 в третьем раунде Кубка Лиги, отыграв все 90 минут.

7 января 2011 года Тавернье присоединился к «Гейтсхеду» вместе с партнером по команде Ньюкасла Йоханом Эдмундссоном на 28-дневную аренду. Дебютировал уже на следующий день, в домашнем матче против Киддерминстер Харриерс (2:2). Впоследствии его аренда в клубе была продлена до 9 апреля. Менеджер «Гейтсхед» Иан Боджи прокомментировал его игру, сказав что у Тавернье будет большое будущие в футболе. Был отозван «Ньюкаслом» 24 марта из-за дисквалификации, полученной защитником Джеймсом Перч в игре резервной команды. Тавернье появился на скамейке запасных в победном матче «Ньюкасла» против «Вулверхэмптон Уондерерс» со счетом 4:1 — 2 апреля.

11 августа 2011 года Тавернье присоединился к команде из Лиги 1 «Карлайл Юнайтед» на одномесячную аренду, которая была продлена до середины ноября. Через месяц, как и его коллега из «Гейтсхеда», менеджер Карлайл Грег Эбботт был впечатлен Тавернье. Он вернулся в Ньюкасл после успешной аренды, во время которой он сыграл 16 матчей.

21 ноября 2011 года Тавернье присоединился к команде «Шеффилд Юнайтед», на правах аренды до 9 января 2012 года.

31 января 2012 года Тавернье присоединился к команде «Милтон Кинс Донс», на правах аренды до конца сезона. Его аренда была прервана после того, как он был отозван «Ньюкаслом» из-за травм защитников первой команды.

23 августа 2012 года Тавернье дебютировал в Европе, сыграв в стартовом составе Ньюкасл в матче квалификации Лиги Европы УЕФА против греческого клуба «Атромитос» (1:1). В этом сезоне он провел семь матчей за команду в четырех турнирах, дебютировав в Премьер-лиге 29 сентября, выйдя на поле заменив Стивена Тейлора на 56-й минуте ничьей 2-2 в Рединге .

26 июля 2013 года Тавернье присоединился к Шрусбери Таун на месячную аренду, но рано вернулся обратно, из-за полученной травмы.

28 ноября 2013 года присоединился к «Ротерем Юнайтед» на правах аренды. Через два дня после своего дебюта, он забил свой первый гол в карьере.

«Уиган Атлетик» 
28 июня 2014 года Тавернье подписал контракт с «Уиган Атлетик». Дебютировал в чемпионате 9 августа, заменив Дона Кауи на последние 18 минут матча.

15 января 2015 года перебрался в «Бристоль Сити» на правах аренды, на оставшуюся часть сезона. Забил три раза в 12 играх за чемпиона Робинса.

«Рейнджерс» 
20 июля 2015 года Тавернье и товарищ по команде «Уигана» Мартин Уогхорн подписали трехлетние контракты с тогдашним клубом чемпионата Шотландии «Рейнджерс» за трансферную плату в размере £200,000. Забил в своем дебюте пять дней спустя со штрафного удара в матче первого раунда Кубка шотландского вызова против «Хиберниан» (6:2), и через восемь дней в том же раунде Кубка шотландской лиге одержал победу над «Питерхедом» со счетом 3:0 на Айброксе.

Забил свой первый гол в лиге за «Джерс» 16 августа в победном матче против «Аллоа Атлетик» (5:1) .Тавернье снова забил за «Рейнджерс» неделю спустя в матче против «Хиберниан». За это был назван лучшим игроком чемпионата Шотландии месяца за август, а его менеджер Марк Уорбертон также получил награду менеджера месяца.

После сильного первого сезона в «Рейнджерс» ему предложили новый контракт, который он отклонил, по сообщениям СМИ Джеймса не устраивала финансовая составляющая контракта. 19 июля Тавернье договорился о новом продлении контракта с «Рейнджерс» подписал контракт до мая 2019 года двумя днями позже.

В июле 2018 года, в преддверии сезона 2018/19, Тавернье был назначен новым капитаном команды, новым менеджером Стивеном Джеррардом.

Стиль игры 
Джеймс отличается хорошим исполнением  штрафных ударов, пенальти и угловых.

Клубная статистика 
*по состоянию на 29 декабря 2019 года

Достижения

Командные достижения 
 Ротерем Юнайтед

 Football League One play-offs: 2014

Бристоль Сити

 Football League Trophy: 2014-15
 Победитель Лиги 1: 2014-15

Рейнджерс

 Чемпион Шотландии: 2015-16
 Scottish Challenge Cup: 2015-16
Чемпион Шотландии: 2020/2021
Финалист Лиги Европы УЕФА: 2021/2022

Индивидуальные 
 PFA Scotland Team of the Year: 2015-16 Scottish Championship
 Игрок месяца чемпионата Шотландии по футболу: Август 2015
 Scottish Professional Football League Goal of the season: 2015-16
 Лучший бомбардир Лиги Европы УЕФА: 2021/2022 (7 голов).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Гейтсхед»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Рейнджерс»